ISO 7089 er en ISO standard for planskive.

En planskive ISO 7089 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/planskiver-iso-7089/

7089